Geschminkte Jugend ist der Titel folgender Filme:

 Geschminkte Jugend (1929), deutscher Film von Carl Boese
 Geschminkte Jugend (1960), deutscher Film von Max Nosseck